Элерт (Эйлар) Крузе (?—1587) — лифляндский авантюрист XVI в.

Происходил из знатного рода, участвовал в ливонской войне и попал, вместе с Иоганом Таубе, в плен к русским. Таубе и Крузе вступили на царскую службу. Иван Грозный при их посредстве вел переговоры с Кетлером и герцогом Магнусом. Когда Магнус старался побудить Ревель к отпадению от Швеции, главными агитаторами в этом направлении были Крузе и Таубе. После неудачной осады Ревеля Магнус свалил всю вину на обоих авантюристов.

Они бежали в Польшу, где приобрели доверие короля Сигизмунда и губернатора Ходкевича. Одним из средств к тому послужило сочинение послания: «Zar Iwan der Grausame», адресованного, по мнению старых историков, к Кеттлеру, а по доказательствам новых — к Ходкевичу. Здесь подробно описывается мрачная деятельность царя за период времени от учреждения опричнины до 1571 г. включительно. В 1578 г. вышла в свет ливонская хроника Руссова. Передаваемые ею факты во многом расходились с показаниями Крузе и Таубе, которые не замедлили вступить в полемику («Warhaftiger Gegenbericht auf die anno 1578 ausgägebene Liefflendische Chronica Baltazar Russow’s», Рига, 1861; ранее было известно в многочисленных списках). Крузе был близок и к Баторию, участвовал в его походе на Россию и вел переговоры во время осады Данцига.

Карамзин широко использовал «Послание»; оно легло в основу IX тома «Истории Государства Российского». Видели они конечно, много, но, зная, что они переходили от одной стороны к другой, едва ли можно придавать их рассказам значение несомненного документа

Примечания

Литература 
 Послание Иоганна Таубе и Элерта Крузе. Пер. М. Г. Рогинского// Русский исторический журнал. — Книга 8. — 1922 (сайт Восточная Литература)
 
 Schiemann T., Johann Taube und Eilhard Kruse. Zwei Verräther // Charakterköpfe und Sittenbilder aus der Baltischen Geschichte des XVI. Jahrhunderts, Mitau, 1887.

Участники Ливонской войны
Статьи с эдитнотисом об осторожности при редактировании